Маринова може да се отнася за:
 Виолета Маринова (р. 1959), българска певица
 Даниела Маринова (р. 1970), българска певица
 Екатерина Маринова (р. 1936), български политик
 Зорница Маринова (р. 1987), българска гимнастичка
 Ирина Маринова (р. 1975), българска актриса
 Клара Маринова (р. 1949), български политик
 Лора Маринова (р. 1953), българска художничка
 Мариана Маринова (р. 1984), българска телевизионна водеща
 Нели Маринова-Нешич (р. 1971), българска волейболистка
 Руска Маринова (1899-1994), българска художничка
 Софи Маринова (р. 1975), българска певица
 Тереза Маринова (р. 1977), българска лекоатлетка
 Яна Маринова (р. 1978), българска актриса